De la Vega est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Erika de la Vega (1975-), personnalité de la radio et de la télévision au Venezuela ;
 Francisco Cajigal de la Vega (1695-1777), officier de l'armée espagnole, gouverneur de Cuba, et Vice-roi par intérim de Nouvelle-Espagne ;
 Francisco Preciado de la Vega (1712-1789), peintre espagnol ;
 Dolores Mora de la Vega (1886-1936), sculpteur et peintre argentine ;
 Luis Alcoriza de la Vega (1918 ou 1920-1992), scénariste, réalisateur et acteur espagnol ;
 María Teresa Fernández de la Vega (1949-), juriste et femme politique espagnole ;
 Michel de la Vega (1931-), prestidigitateur français ;
 Pedro De la Vega (2001-), footballeur argentin ;
 Pedro Rodríguez de la Vega (1940-1971), un pilote automobile mexicain ;
 Ricardo Rodríguez de la Vega (1942-1962), pilote automobile mexicain.

Personnage de fiction 
 Diego de la Vega, personnage américain créé en 1919 par Johnston McCulley, justicier masqué vêtu de noir qui combat l'injustice sous le nom de Zorro.

Toponyme

Churriana de la Vega, une ville d’Espagne, dans la province de Grenade, communauté autonome d’Andalousie ;
 San Martín de la Vega, une municipalité dans le sud de la Communauté de Madrid.

Concepción de La Vega, le chef-lieu de La Vega, en République dominicaine.

Voir aussi 
 Fréro Delavega, un duo musical français
 
 
 

Patronyme hispanique